Maria Pascual Alberich, il·lustradora catalana (Barcelona, 1933-2011)
 María Pascual Ferrández, pedagoga valenciana (Elx, 1901-1996)

Vegeu també 
 Maria Pasqual